«Jordi Teixidor» puede referirse a:

Personajes 
 Jordi Teixidor Martínez (1939-2011), dramaturgo español en lengua catalana.
 Jordi Teixidor de Otto (1941-), pintor español.